W Rumunii
 Fântânele – wieś w okręgu Alba, w gminie Ceru-Băcăinți
 Fântânele – wieś w okręgu Arad, w gminie Fântânele
 Fântânele – wieś w okręgu Bacău, w gminie Hemeiuș
 Fântânele – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Matei

 Fântânele – wieś w okręgu Buzău, w gminie Mărgăritești
 Fântânele – wieś w okręgu Bacău, w gminie Motoșeni
 Fântânele – wieś w okręgu Buzău, w gminie Năeni
 Fântânele – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Scânteiești
 Fântânele – wieś w okręgu Gorj, w gminie Urdari
 Fântânele – wieś w okręgu Jassy, w gminie Andrieșeni
 Fântânele – wieś w okręgu Jassy, w gminie Fântânele
 Fântânele – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Fântânele
 Fântânele – wieś w okręgu Marusza, w gminie Fântânele
 Fântânele – wieś w okręgu Prahova, w gminie Fântânele
 Fântânele – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Dragu
 Fântânele – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Fântânele
 Fântânele – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Fântânele

 Fântânele – gmina w okręgu Arad
 Fântânele – gmina w okręgu Jassy
 Fântânele – gmina w okręgu Konstanca
 Fântânele – gmina w okręgu Marusza
 Fântânele – gmina w okręgu Prahova
 Fântânele – gmina w okręgu Suczawa
 Fântânele – gmina w okręgu Teleorman